Le mot culmen peut désigner :
 en anatomie :
 le culmen est le sommet du vermis supérieur du cervelet,
 le culmen est également le lobe supérieur du poumon gauche ;
 en zoologie, le culmen est l'arête dorsale de la mandibule supérieure des oiseaux ;
 en géographie, le point culminant d'une chaîne de montagnes.